Mit Quadratur bezeichnet man:

 in der Astronomie eine Konstellation, in der Himmelskörper einen geozentrischen Winkel von 90° bilden – siehe Quadratur,
 in der Physik und Elektrotechnik eine Phasenverschiebung eines periodischen Signals um 90° – siehe Quadraturamplitudenmodulation,
 in der Mathematik 
 die Verwandlung einer ebenen Figur in ein flächengleiches Quadrat, wie  z. B.:   die Transformation eines Kreises, siehe Quadratur des Kreises oder   die Umformung eines konvexen bzw. konkaven Polygons, siehe Quadratur des Polygons;
 die Berechnung des Flächeninhalts eines von Kurven begrenzten Bereiches, siehe Numerische Quadratur (Numerische Integration); der Begriff ist veraltet, stattdessen wird heutzutage in der Regel der allgemeinere Begriff der Integration verwendet.
 in der Architektur einen Proportionsschlüssel – siehe Proportion (Architektur).